Lucieni se poate referi la:
Lucieni, Argeș
Lucieni, Dâmbovița